Whip (DC Comics) — codinome original em inglês de vários e diferentes personagens de história em quadrinhos da DC Comics
 Whip (política) — deputado encarregado de assegurar a comparência e a disciplina de voto dos outros eleitos pelo partido de acordo com as orientações partidárias
 Whip (personagem) — uma das principais personagens da Saga Nests, a terceira saga da série The King of Fighters

Outros usos
 The Magic Whip — oitavo álbum de estúdio da banda britânica de rock Blur
 The Whip — banda inglesa de electronic dance-rock
 Whip It On — álbum do duo dinamarquês de indie rock The Raveonettes
 Whip My Hair — primeira canção lançada pela cantora estadunidense Willow
 Zorro's Black Whip — seriado estadunidense de 1944